In 1933 werd het eerste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Magallanes werd kampioen.

Eindstand

Externe link
 RSSSF

1933
Competitievoetbal 1932/33